Фирлей, Миколай:
 Миколай Фирлей (ок. 1460—1526) — гетман.
 Миколай Фирлей (ок. 1531—1588) — воевода люблинский.
 Миколай Фирлей — воевода краковский.
 Миколай Фирлей — воевода сандомирский. См. также 
 Фирлей